Laxmipur (Dang Deokhuri)
 Laxmipur (Do)
 Laxmipur (Ilam)
 Laxmipur (Kanchanpur)
 Laxmipur (Pra.Ma.)
 Laxmipur (Salyan)